Мушта — українське прізвище.

Відомі носії:
 Мушта Андрій Анатолійович — старший лейтенант Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Мушта Володимир Гордійович — радянський футболіст, нападник.
 Мушта Максим Олександрович — молодший сержант, Міністерство внутрішніх справ України.
 Мушта-Олізаренко Надія Федорівна — українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка, рекордсменка світу.

Див. також 
 Мушти — село в Україні, в Решетилівському районі Полтавської області.

Примітки 

Українські прізвища